Tverskaja () může být:

 Tverskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice v centru Moskvy na druhé lince metra
 Tverská ulice – ulice v centru Moskvy